Cumin steht für:

 Kreuzkümmel, eine Gewürzpflanze 
 St. Cumin von Matefelum (St. Cuimine Fota), ein irischer Heiliger
 William Cumin (oder Comyn; † um 1160), Lordkanzler von Schottland

Siehe auch:
 Cuming
 Kumin
 Kummin